Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Arizona 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrice Beth Herr che ha battuto in finale Ann Henricksson 6–0, 3–6, 7–5.

Teste di serie 

 Alycia Moulton (primo turno)
 Betsy Nagelsen (secondo turno)
 Helen Kelesi (primo turno)
 Susan Mascarin (secondo turno)

 Mareen Louie (semifinali)
 Ann Henricksson (finale)
 Iva Budařová (secondo turno)
 Camille Benjamin (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Arizona 1986